Počinkovskij rajon 

 Počinkovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 Počinkovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Smolensk